Das neunte Gebot steht für:

 das neunte Gebot der biblischen zehn Gebote
 Das neunte Gebot; Kain und Abel, österreichischer Film von Fritz Freisler (1922) 
 Das neunte Gebot (Roman), Roman von Alfred Seebacher-Mesaritsch (1956)

Siehe auch:
 Dekalog, Neun, polnischer Fernsehfilm von Krzysztof Kieślowski (1990)